Blacks Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blacks Island (Charlotte County, Florida)
 Blacks Island (Gulf County, Florida)
 Blacks Island (Oregon)

Siehe auch:
 Black Island